Prostki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Ełcki
 Prostki (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Ełcki
 Prostki (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Moniecki